Augier ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Augier (1910–2010), kubanischer Journalist und Schriftsteller
 Cassien Augier (1845–1927), französischer Geistlicher
 Émile Augier (1820–1889), französischer Dramatiker
Jean-Baptiste Augier (1769–1819), französischer Brigadegeneral
 Marc Augier (1908–1990), französischer Schriftsteller, Abenteurer und Alpinist

Daneben steht Augier für:
 Augier (Cognac), einen Cognac
 Augier (St. Lucia), Siedlung im Quarter Vieux Fort, St. Lucia

Siehe auch:
 Auger
 Ogier